Урсула Радваньская — победитель соревнований.

Чемпионка прошлого года — Элени Данилиду — уступила уже на старте.

Посев 

  Тамира Пашек (Первый раунд)
  Се Шувэй (Четвертьфинал)
  Елена Балтача (Четвертьфинал)
  Элени Данилиду (Первый раунд)

<li>  Анна Татишвили (Второй раунд)
<li>  Кимико Датэ-Крумм (Первый раунд, отказ)
<li>  'Урсула Радваньская (Титул)
<li>  Энн Кеотавонг (Полуфинал)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye
| RD1=Первый круг
| RD2=Второй круг
| RD3=1/4 финала
| RD4=1/2 финала

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Т.Пашек
| RD1-score01-1=5
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= А.Риск
| RD1-score02-1=7| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В.Савиных
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= К.Чжан
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Э.Сэма
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06= 
| RD1-team06= С.Дюбуа
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И.Фалькони
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=2
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= К.Датэ
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3=0r

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Е.Балтача
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= К.Деллакква
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= М.Ларшер
| RD1-score11-1=4
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=7
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А.Морита
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=64

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Е.Бирнерова
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=| RD1-score14-1=6| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М.Дои
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= У.Радваньская
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= А.Риск
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К.Чжан
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Э.Сэма
| RD2-score03-1=63
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= И.Фалькони
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Е.Балтача
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= М.Ларшер
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=0
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= У.Радваньская
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= К.Чжан
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=2
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= И.Фалькони
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Е.Балтача
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=5
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=7
| RD3-team04=
| RD4-score02-1=6| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3=7}}

 Секция 2 

| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= М.Уден
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=65
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Х.Уотсон
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Н.Броуди
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=1
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ш.Се
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=6| RD2-seed01=8
| RD2-team01= Э.Кеотавонг
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Л.Робсон
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= Т.Мур
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= Кр. Плишкова
| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= А.Татишвили
| RD2-score05-1=65
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06=
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=7| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Ш.Се
| RD3-score04-1=6'''
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3=4

| RD4-seed01=8
| RD4-team01= Э.Кеотавонг
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=Q
| RD4-team02=

Финал

Ссылки 
 

AEGON Trophy 2012